Лордкипани́дзе () — грузинская фамилия. Лордкипанидзе (род) — князья и дворяне Кутаисской губернии; встречается с 1412/1442 гг.

Известные носители 

 Лордкипанидзе, Антон Николаевич — основатель Кутаисской публичной библиотеки.
 Лордкипанидзе, Борис Анатольевич — акушер-гинеколог, репродуктолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ.
 Лордкипанидзе, Важа Георгиевич (род. 1949) — грузинский политик, бывший премьер-министр Грузии и посол Грузии в России, депутат Парламента Грузии.
 Лордкипанидзе, Гия (род. 1977) — российский кинопродюсер.
 
 Лордкипанидзе, Гурам (1930—2008) — советский и грузинский актёр театра и кино.
 Лордкипанидзе, Давид (род. 1964) — грузинский антрополог и археолог.
 Лордкипанидзе, Иван Несторович (1890—1937) — эсер, член Всероссийского и Грузинского учредительных собраний, министр путей сообщения Грузии.
 Лордкипанидзе, Константин Александрович (1905—1986) — грузинский писатель. Герой Социалистического Труда.
 Лордкипанидзе, Мариам Давидовна (1922—2018) — историк.
 Лордкипанидзе, Николай Мерабович (1880—1944) — грузинский писатель, публицист, педагог.
 Лордкипанидзе, Нино — актриса театра и кино.
 Лордкипанидзе, Отар Давидович (1930—2002) — советский археолог, доктор исторических наук, директор Института археологии Грузинской ССР, основатель Грузинского института археологии и Ванского археологического музея.
 Лордкипанидзе Симон Николаевич (1854—1941) — Предводитель дворянства Кутайсской губерний. Камергер Высочайшего двора его Величества.
 Лордкипанидзе, Русудан Ревазовна (род. 1947) — грузинский архитектор; ректор Тбилисского государственного университета.
 Лордкипанидзе, Тариел Владимирович (1938—2001) — советский военный и партийный деятель, председатель КГБ Грузинской ССР (1989—1990).
 Лордкипанидзе, Тите Илларионович (1896—1937) — народный комиссар внутренних дел Крымской АССР, старший майор комитета государственной безопасности.
 Лордкипанидзе, Ясон Мерабович (1866—1949) — первый глава Национального банка Грузии.

См. также 
 Лорткипанидзе

Вымышленные персонажи 
 Лордкипанидзе, эпизодический отрицательный персонаж повести «Похороните меня за плинтусом».
 Профессор Лордкипанидзе, персонаж романа «Тайна двух океанов» и снятого по нему фильма.

Примечания